Пісенний конкурс Євробачення 1968 став 13-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 6 квітня 1968 року в місті Лондон, Велика Британія. Велика Британія вперше приймала конкурс після перемоги в попередньому році. Іспанія виграла з різницею в одне очко з піснею «La, la, la…», виконаною Массіель, а співак Кліф Річард із піснею «Congratulations» посів друге місце, представляючи Велику Британію, третьою стала Ізабель Обре з піснею «La Source», що представляла Францію.

 — 1-е місце

 — 2-е місце

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

1968 у телебаченні
1968 у Європі
Квітень 1968
Музика Лондона